Това е списък на всички победители в Първенството по шахмат на Армения. Първото първенство е проведено през 1934 г., когато Армения е част от Закавказка СФСР. Шампионатите продължават да се провеждат с прекъсвания в Арменска ССР до 1945 г., когато започват да се организират ежегодно. Това продължава и днес в независима Армения. Турнирът обикновено се провежда по кръгова система и участват само най-силните арменски шахматисти.

Индивидуални първенства 

| valign="top" |
{| {| class="sortable wikitable" style="font-size: 90%; text-align: center;"
! Н. !! Година !! Победителка
|-
| 59 || 2005 || Лилит Мкъртчан
|-
| 60 || 2006 || Сирануш Андриасян
|-
| 61 || 2007 || Сирануш Андриасян
|-
| 62 || 2008 || Лилит Галоян
|}
|}

Армения
Спорт в Армения